Аїн — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон
 Аїн — літера гебрайської абетки
 Аїн — арабська назва зорі Епсилон Тельця
 Ain.ua — український журнал про інтернет-бізнес.

Див. також 
 Айн